Nicolina se poate referi la:

 Nicolina, fost tîrg, actualmente cartier al Iașului
 Nicolina, companie producătoare de utilaje din Iași
 Gara Nicolina din Iași

Râul Nicolina 
 Râul Nicolina, Bahlui (Iași)
 Râul Nicolina, Bahlui (Hârlău)

Vezi și 
 Nicolae (nume)